Ostrysz – część miejscowości Czarny Dunajec
 Ostrysz – część miasta Maków Podhalański
 Ostrysz (507 m) – wzniesienie na Pogórzu Wiśnickim
 Ostrysz (1023 m) – wzniesienie na Pogórzu Spisko-Gubałowskim
 Ostrysz (ok. 530 m) – szczyt Beskidu Makowskiego